Cette page répertorie des articles contenant le mot Illawara dans leur titre :
Illawarra, une région de la Nouvelle-Galles du Sud en Australie.
Illawarra, un genre d'araignée de la famille des Hexathelidae.
Illawarra, une race bovine australienne.
Les Illawarra Steelers, un club australien de rugby à XIII.
Illawarra Highway, une route située en Nouvelle-Galles du Sud.